Олег Хмельни́цкий:
 Хмельницкий, Олег (род. 1967) — белорусский футболист.
 Хмельницкий, Олег Константинович (1920—2004) — советский и российский учёный.